Glaucostegus är ett släkte av rockor. Glaucostegus ingår i familjen Rhinobatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hajar och rockor
Glaucostegus